Das Internationaux de Tennis de Vendée 2016 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. November 2016 in Mouilleron-le-Captif stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 148 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Mouilleron-le-Captif